Marble Hill (Manhattan), een wijk in het New Yorkse stadsdeel Manhattan
Marble Hill-225th Street, een metrostation in New York
Marble Hill (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri